Шенгельды — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шенгельды — село в Алматинской области. Находится в подчинении городской администрации Капшагай.
 Шенгельды — село в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области.
 Шенгельды — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Шенгельды — село в Отырарском районе Южно-Казахстанской области.